Javier Chirinos – ex calciatore peruviano, centrocampista
 Juan Carlos Chirinos – scrittore venezuelano
 Michaell Chirinos – calciatore honduregno, centrocampista
 Robinson Chirinos – giocatore di baseball venezuelano, ricevitore